Polska:
 Dudzicze (niem. Phillippinenhof) – osada w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska

Białoruś:
 Dudzicze – wieś w rejonie puchowickim obwodu mińskiego
 * Dudzicze – dawna gmina z siedzibą tamże
 Dudzicze  – wieś w rejonie świsłockim obwodu grodzieńskiego
 Dudziczy (przystanek kolejowy)